Mourad Amirkhanian (1974-), un artiste lyrique d'origine arménienne résidant en France, qui depuis 2015 se produit sous le nom d'Adam Barro ;
 Viatcheslav Amirkhanian (1953-), un réalisateur russe d'origine arménienne.